George Jeffreys ist der Name folgender Personen:

* George Jeffreys (Komponist) (um 1610–1685), englischer Komponist und Organist 
 George Jeffreys, 1. Baron Jeffreys (1645–1689), walisischer Lordkanzler und Lordrichter in England und Wales
 George Jeffreys (Pastor) (1889–1962), walisischer Evangelist und Kirchengründer
 George Darell Jeffreys, 1. Baron Jeffreys (1878–1960), britischer General und Politiker 

Siehe auch:
 George Jeffery